{{DISPLAYTITLE:C10H16}}
De molecuulformule C10H16 kan staan voor:

Zie ook: Lijst van brutoformules C10 onder de kop C10H16

 Adamantaan
 Alfa-pineen
 Beta-pineen
 3-careen (3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-een)
 Fellandreen
 Kamfeen (2,2-dimethyl-3-methylene-bicyclo[2.2.1]heptaan)
 Limoneen (1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexeen)
 Myrceen (7-methyl-3-methylideenocta-1,6-dieen)
 Ocimeen
 Sabineen (β-thujeen, 4-methyleen-1-(1-methylethyl)-bicyclo[3.1.0]hexaan)
 Terpineen
 Thujeen 
 Twistaan

Zie ook Lijst van brutoformules C10 onder het kopje C10H16